Łopuchowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Łopuchowo.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village de Łopuchowo, dans le powiat de Białystok ;
 du village de Łopuchowo, dans le powiat de Sejny ;
 du village de Łopuchowo, dans le powiat de Suwałki.